Marie Karolína Rakouská (10. září 1825, Vídeň – 17. července 1915, Baden u Vídně) byla rakouská arcivévodkyně, manželka arcivévody Rainera Ferdinanda.

Život 
Narodila se jako šesté dítě arcivévody Karla Ludvíka Těšínského a jeho ženy Jindřišky Nasavsko-Weilburské. Byla vnučkou císaře Leopolda II.

Ve čtyřech letech přišla o matku a o její další výchovu se starali otec spolu s jejím nejstarším bratrem arcivévodou Albrechtem Fridrichem. Se svým otcem často cestovala, doprovázela ho například také v roce 1837 při zkušební jízdě první železnice mezi Floridsdorfem a Wagramem.Jako devatenáctiletá byla jmenována abatyší Tereziánského ústavu šlechtičen na Pražském hradě. Po osmi letech, roku 1852 z ústavu odešla a provdala se za svého bratrance arcivévodu Rainera Ferdinanda. Manželství bylo šťastné, zůstalo však bezdětné.

Marie Karolína byla patronkou mnoha sociálních institucí. Měla velký vliv na své neteře. Ráda vyšívala umělecká mešní roucha. Ve Vídni a v Bádenu byla velmi oblíbená.

Svého manžela přežila o dva roky a byla pohřbena v císařské hrobce ve Vídni.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage

Marie Karolína Rakouská
Marie Karolína Rakouská
Marie Karolína Rakouská
Narození ve Vídni
Úmrtí v Dolních Rakousích
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Narození 10. září
Narození v roce 1825
Úmrtí 17. července
Úmrtí v roce 1915
Ženy
Úmrtí v Badenu (Dolní Rakousy)